Аліготе́ — французький технічний сорт винограду середньораннього періоду дозрівання.

Вина 
 Аліготе — столове біле марочне вино, що вирощується в Центральній зоні Молдови;
 Аліготе Анапа — столове біле марочне вино, що вирощується в Анапському районі Краснодарського краю;
 Аліготе Геленджик — столове біле марочне вино, що вирощується в районі міста Геленджик Краснодарського краю;